El municipio de Maple Grove (en inglés: Maple Grove Township) es un municipio ubicado en el condado de Becker en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 455 habitantes y una densidad poblacional de 4,92 personas por km².

Geografía 
El municipio de Maple Grove se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.41 km², de la cual 72,29 km² corresponden a tierra firme y (21,77 %) 20,12 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 455 personas residiendo en el municipio de Maple Grove. La densidad de población era de 4,92 hab./km². De los 455 habitantes, el municipio de Maple Grove estaba compuesto por el 31,21 % blancos, el 56,48 % eran amerindios, el 0,22 % eran asiáticos y el 12,09 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,2 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Becker